Вадим Ильич Соколов (23 августа 1902 года, Нижний Тагил — неизвестно) — советский военный деятель, полковник (1942 год).

Начальная биография 
Вадим Ильич Соколов родился 23 августа 1902 года в Нижнем Тагиле.

Военная служба

Гражданская война 
В октябре 1919 года призван в ряды РККА, после чего был направлен в Пермь, где формировался 57-й отдельный тяжёлый артиллерийский дивизион (5-я армия, Восточный фронт), в составе которого вскоре был назначен наводчиком орудия и принимал участие в боевых действиях против войск под командованием А. В. Колчака.

В августе 1920 года направлен на учёбу на 13-е Пермские артиллерийские курсы, в составе курсантской бригады которых принимал участие в боевых действиях в ходе советско-польской войны.

Межвоенное время 
По окончании войны учебная бригада вернулась вернулась в Пермь. После окончания учёбы в 1922 году Соколов на этих же курсах был назначен на должность командира взвода и вскоре принимал участие по подавлению Ишимского восстания.

В мае 1923 года направлен на учёбу в Красноярскую артиллерийскую школу, во время которой в составе Красноярского отряда ЧОН принимал участие в действиях по ликвидации бандформирований под командованием И. Н. Соловьёва.

После окончания учёбы в августе направлен в 36-й Волжский артиллерийский полк (36-я Забайкальская стрелковая дивизия, ОКДВА), дислоцированный в Чите, где служил на должностях командира взвода, помощника командира и командира батареи; находясь на последней, принимал участие в боевых действиях на КВЖД. В ноябре 1930 года назначен на должность командира батареи в составе 106-го стрелкового полка, в июле 1934 года — на должность помощника начальника штаба артиллерии дивизии. В 1937 году Соколов окончил Читинские артиллерийские курсы усовершенствования командного состава. В 1938 году 36-я стрелковая дивизия совершила марш на монголо-китайскую границу. За высокую боевую подготовку при совершении марша Вадим Ильич Соколов 23 февраля того же года был награждён орденом Красной Звезды.

В сентябре 1938 года назначен на должность командира 73-го отдельного дивизиона ПТО в составе 36-й мотострелковой дивизии (57-й особый корпус), после чего принимал участие в боевых действиях на реке Халхин-Гол, за что был награждён орденом Ленина.

В ноябре 1939 года назначен на должность командира 414-го артиллерийского полка (125-я стрелковая дивизия), после чего участвовал в ходе советско-финской войны. В июле 1940 года дивизия была включена в состав Прибалтийского военного округа.

Великая Отечественная война 
С началом войны находился на прежней должности. Полк под командованием Соколова в составе Северо-Западного фронта принимал участие в боевых действиях в ходе приграничного сражения и Прибалтийской оборонительной операции. 22 июня был ранен, но остался в строю.

20 июля 1941 года назначен на должность 73-го артиллерийского полка в составе 11-го стрелкового корпуса, а в августе того же года — на должность на должность командира артиллерии 48-й стрелковой дивизии. В ходе боёв под Ораниенбаумом вновь был ранен и после месяца лечения в госпитале в Ленинграде вернулся на прежнюю должность.

В январе 1942 года назначен на должность 14-й противотанковой бригады в составе Ленинградского фронта, а в июне — на должность командира 3-й истребительной артиллерийской дивизии, после расформирования которой в августе Соколов назначен на должность заместителя командующего артиллерией 5-й армии на Западном фронте, а в ноябре — на должность командира 2-й артиллерийской дивизии РГК, которая в январе 1943 года принимала участие в боевых действиях по прорыву блокады Ленинграда.

В феврале 1943 года назначен на должность командира артиллерии 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса, формировавшегося в Свердловске. В период с 26 февраля по 27 марта исполнял должность командира корпуса.

В апреле 1944 года назначен на должность командира артиллерии 101-го стрелкового корпуса.

Послевоенная карьера 
После окончания войны Соколов находился на прежней должности в составе Прикарпатского военного округа. После расформирования корпуса в 1946 году назначен на должность командира артиллерией 23-й, затем 27-й механизированных дивизий.

После окончания Высших академических курсов при Артиллерийской академии имени Ф. Э. Дзержинского в 1949 году назначен на должность заместителя командующего артиллерией 38-й армии (Прикарпатский военный округ).

В сентябре 1953 года полковник Вадим Ильич Соколов вышел в отставку.

Награды 
 Два ордена Ленина (17.11.1939, 21.02.1945);
 Три ордена Красного Знамени (03.11.1944, 15.05.1945, 15.11.1950);
 Орден Богдана Хмельницкого 2 степени (29.06.1945);
 Орден Красной Звезды (23.02.1938);
 Медали;
 Иностранные награды.

Память

Примечания

Литература 
 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Участники боёв на КВЖД
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого